George Ripley kan syfta på:
George Ripley (alkemist) (1400-talet), engelsk författare och alkemist. 
George Ripley (transcendentalist) (1802–1880), amerikansk präst och journalist.